El término Europa puede referirse a:

Toponimia
 Europa, un continente
 Europa (provincia romana), establecida por el emperador Diocleciano dentro de la diócesis de Tracia.
 Europa, término usado por metonimia para referirse a la Unión Europea;

Personajes mitológicos o históricos 
 Europa (mitología), princesa fenicia raptada por Zeus en forma de toro blanco;
 Europa (danaide), la madre, con Dánao, de las Danaides (Apolodoro, 2.1.5);
 Europa (hija de Ticio), madre con Poseidón de Eufemo (Higinio, Fábulas 14; Píndaro, Olímpico 4.46);
 Europa (oceánide), una de las oceánides (Hesíodo, Teogonía 350ff).
Europa de Macedonia (336 a. C.), princesa macedonia

Astronomía 
 Europa (satélite), el segundo satélite galileano de Júpiter;
 (52) Europa, un asteroide del cinturón de asteroides;
 Europa (cohete), desarrollado en los años 1960.

Otros 
 Europa (edificio), complejo situado en el barrio europeo de Bruselas (Bélgica);
 Europa Europa (canal de televisión), canal argentino especializado en cine europeo;
 Europa (serie filatélica), emitida anualmente por la organización PostEurop desde su fundación en 1993;
 Europa (serie filatélica española), la variante española de la serie filatélica anteriormente mencionada, emitida por Correos y Telégrafos de España desde 1993.
 Europa (vela), clase de embarcación a vela.

Cine 
 Europa Europa (película), una película de 1990 de Agnieszka Holland;
 Europa (película) (titulada Zentropa en Estados Unidos), una película danesa de 1991, dirigida por Lars von Trier;
 Europa (trilogía), trilogía de películas dirigidas por Lars von Trier en 1984 (Forbrydelsens Element), 1988 (Epidemic) y 1991 (Europa);

Música 
 «Europa (canción)», del disco Tarántula (2008) de la cantante española Mónica Naranjo;
 Europa (himno), el himno nacional de Kosovo;